Le Championnat d'Europe de rink hockey masculin 1992 est la  de la compétition organisée par le Comité européen de rink hockey et réunissant les meilleures nations européennes. Cette édition a lieu à Wuppertal, en Allemagne.

L'équipe du Portugal remporte pour dix-septième fois le titre européen de rink hockey.

Participants 
Neuf équipes prennent part à cette compétition.

Résultats 

|}

Liens externes 
Résultats

1992
Rink hockey
Rink hockey 1992
Sport à Wuppertal
Sport en Allemagne en 1992
Rink hockey en 1992